Dit is een lijst van planetoïden 24001-24100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24001) - || 1999 RK34|| 10 september 1999 || K. Korlević
|-
| (24002) - || 1999 RR35|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (24003) - || 1999 RG36|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (24004) - || 1999 RQ57|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (24005) - || 1999 RB59|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (24006) - || 1999 RQ86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (24007) - || 1999 RE91|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (24008) - || 1999 RF94|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (24009) - || 1999 RX98|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (24010) - || 1999 RR104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (24011) - || 1999 RR109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (24012) - || 1999 RO111|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24013) - || 1999 RR113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24014) - || 1999 RB118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24015) - || 1999 RK123|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24016) - || 1999 RK126|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24017) - || 1999 RN126|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24018) - || 1999 RU134|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24019) - || 1999 RX137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24020) - || 1999 RV142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24021) - || 1999 RT143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24022) - || 1999 RA144|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24023) - || 1999 RX147|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24024) - || 1999 RY159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24025) - || 1999 RV164|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24026) - || 1999 RN175|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24027) - || 1999 RP176|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24028) - || 1999 RP182|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (24029) - || 1999 RT198|| 10 september 1999 || LINEAR
|-
| (24030) - || 1999 RT206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (24031) - || 1999 RV207|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (24032) - || 1999 RO212|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (24033) - || 1999 RY238|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (24034) - || 1999 SF2|| 22 september 1999 || K. Korlević
|-
| (24035) - || 1999 SJ2|| 22 september 1999 || K. Korlević
|-
| (24036) - || 1999 SP4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (24037) - || 1999 SB7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (24038) - || 1999 SL8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (24039) - || 1999 SS8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (24040) - || 1999 ST8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (24041) - || 1999 SO10|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (24042) - || 1999 SY11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (24043) - || 1999 SD13|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (24044) - || 1999 SL17|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (24045) - || 1999 ST18|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (24046) Malovany || 1999 TX3|| 2 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (24047) - || 1999 TD6|| 6 oktober 1999 || Stroncone
|-
| (24048) Pedroduque || 1999 TL11|| 10 oktober 1999 || J. Nomen
|-
| (24049) - || 1999 TZ18|| 15 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (24050) - || 1999 TZ25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24051) - || 1999 TW28|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24052) - || 1999 TC33|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24053) - || 1999 TS36|| 12 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (24054) - || 1999 TZ37|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (24055) - || 1999 TX71|| 9 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (24056) - || 1999 TT73|| 10 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (24057) - || 1999 TG76|| 10 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (24058) - || 1999 TR89|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24059) - || 1999 TE94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24060) - || 1999 TQ100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24061) - || 1999 TS100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24062) - || 1999 TF112|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24063) - || 1999 TV116|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24064) - || 1999 TK119|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24065) - || 1999 TW120|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24066) - || 1999 TE123|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24067) - || 1999 TW152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24068) - || 1999 TR156|| 8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24069) - || 1999 TY172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24070) - || 1999 TH173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24071) - || 1999 TS174|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24072) - || 1999 TL192|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24073) - || 1999 TB198|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24074) - || 1999 TE198|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24075) - || 1999 TY209|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24076) - || 1999 TL223|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24077) - || 1999 TD233|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24078) - || 1999 TJ240|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (24079) - || 1999 TH246|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (24080) - || 1999 TU247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (24081) - || 1999 TY247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (24082) - || 1999 TD248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (24083) - || 1999 TM283|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24084) - || 1999 TG289|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24085) - || 1999 TM291|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24086) - || 1999 UT || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (24087) - || 1999 UT3|| 27 oktober 1999 || L. Lai
|-
| (24088) - || 1999 UQ5|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (24089) - || 1999 UW7|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (24090) - || 1999 UY8|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (24091) - || 1999 UC9|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (24092) - || 1999 UU13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (24093) - || 1999 UM38|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (24094) - || 1999 UN60|| 31 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (24095) - || 1999 VN || 2 november 1999 || T. Stafford
|-
| (24096) - || 1999 VQ2|| 5 november 1999 || D. K. Chesney
|-
| (24097) - || 1999 VB6|| 5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24098) - || 1999 VC7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (24099) - || 1999 VF8|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (24100) - || 1999 VH8|| 8 november 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten